Cumières kan avse:

 Cumières – Marne
 Cumières-le-Mort-Homme – Meuse